

Persone 
Auguste Mariette (1821-1881), egittologo francese
Pierre-Jean Mariette (1694-1774), incisore, collezionista d'arte, storico dell'arte e libraio francese

Pagine correlate
Marietta
Marietti